Энн Ме́рклингер (; ) — канадская кёрлингистка.

До кёрлинга занималась плаванием, в том числе завоевала серебряную медаль на дистанции 200 метров брассом на Летней Универсиаде 1977.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (), серебро (, ), бронза ().
 : золото (1983).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семье кёрлингистов. Её старший брат Дэйв Мерклингер () является одним из лучших айсмейкеров (), специалистов по подготовке льда для кёрлинга, в Канаде. Младшие сёстры Брианн () и Ли — кёрлингистки; ещё один её брат, Билл (), был запасным в команде Северо-западных территорий на .

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Пловцы Канады